Pengo puede referirse a los siguientes artículos:

 Pengő es una moneda húngara.
 Pengo (videojuego) es un videojuego creado por Sega.